M119 peut faire référence à :
 Howitzer 105 mm M119, un obusier léger de l’United States Army ;
 Moteur M 119 Mercedes-Benz, un moteur thermique fabriqué par Mercedes-Benz.